Phước Lộc (Bình Thuận)
 Phước Lộc (Bình Định)
 Phước Lộc (Ho Chi Minhstad)
 Phước Lộc (Lâm Đồng)
 Phước Lộc (Quảng Nam)